Сюлли-сюр-Луар (замок) — французский средневековый замок на Луаре.
 Сюлли-сюр-Луар (город) — в центральной Франции, на территории департамента Луаре, на обоих берегах реки Луары.

См. также 
 Сюлли (значения)